

Astronomia
 1414 Jérôme – asteroide della fascia principale

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Jerome – città della Contea di Yavapai, Arizona
 Jerome – città della Contea di Drew, Arkansas
 Jerome – capoluogo della Contea di Jerome, Idaho
 Jerome – villaggio della Contea di Sangamon, Illinois
 Jerome – township della Contea di Midland, Michigan
Jerome – census-designated place della Contea di Somerset, Pennsylvania

Onomastica
 Jerome – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Girolamo

Persone
 Jerome – disc jockey tedesco
 Cameron Jerome – calciatore britannico
 Fabien Jérôme – calciatore francese
 Jean-Robens Jérôme – ex calciatore haitiano
 Jerome K. Jerome – scrittore britannico
 Mechack Jérôme – calciatore haitiano
 Vincent Jérôme – ex ciclista su strada francese

Pagine correlate
Jérôme